O Campeonato Paulista de Basquete Masculino de 1978 foi uma competição brasileira de basquete masculino organizada pela Federação Paulista de Basketball.

Final 
Sírio 2 x 0 Francana

Jogo 1

Jogo 2

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações externas 
 Site Oficial da FPB

Campeonato Paulista de Basquete Masculino
Esporte no Brasil em 1978
1978 no basquetebol